Гейнзиус (варианты Гейнсиус; Генсиус; Хейнзиус; Хейнзий; Гейнзий — ).

 Гейнзиус, Антоний (1641—1720) — нидерландский государственный деятель.
 Гейнзиус, Готфрид (1709—1769) — немецкий магистр философии, академик-астроном.
 Гейнзиус, Даниэл (1580—1655) — нидерландский филолог, издатель, поэт и драматург.
 Гейнзиус, Николас Старший (1620—1681) — голландский филолог и государственный деятель, посланник в Москве; сын Даниэла Г.
  — голландский врач и писатель, незаконный сын Николаса Старшего.
 Гейнзиус, Отто Фридрих Теодор (1770—1849) — языковед.

Примечания